Con Mezzaluna ci si può riferire a:

Astronomia 

 Mezza luna – fase lunare intermedia

Geografia 
Mezzaluna fertile – regione storica del Vicino Oriente
Mezzaluna d'oro – regione asiatica

Altro 
Mezzaluna – raffigurazione islamica con la luna crescente
Mezzaluna – figura araldica
Mezzaluna – arnese da cucina
Mezzaluna rossa – organizzazione umanitaria nei paesi islamici, equivalente alla Croce rossa
Mezzaluna turca – strumento musicale 
Mezzaluna – fortificazione (detta anche lunetta)

Sport 
Polisportiva Mezzaluna – associazione sportiva di calcio a 5 di Villanova d'Asti
Hockey Club Mezzaluna Mentana – associazione sportiva di hockey su ghiaccio di Mezzaluna presso Mentana in provincia di Roma